Jméno a příjmení John Cole nosí více různých osob:

 John Cole (novinář) (1927–2013) – britský novinář
 John Cole (politik) (* 1942) – kanadský politik
 B. J. Cole, vlastním jménem Brian John Cole (* 1946) – britský hráč na pedálovou steel kytaru
 Joe Cole, vlastním jménem John Joseph Cole (* 1981) – britský fotbalista